Preuse ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Preuse (vor 1886–nach 1904), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Margarete Preuse-Matzenauer (1881–1963), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Preuße
 Preus
 Preuß